Charles Montagu Doughty (1843-1926) – poeta, scrittore e viaggiatore inglese
 Drew Doughty (1989) – hockeista su ghiaccio canadese
 Louise Doughty (1963) – scrittrice, drammaturga e giornalista britannica di etnia romanichal
 Michael Doughty (1992) – calciatore gallese
 Mike Doughty, propr. Michael Ross Doughty (1970) – cantautore e musicista statunitense
 Nigel Doughty (1957-2012) – imprenditore inglese
 Paul Doughty Bartlett (1907-1997) – chimico statunitense
 Thomas Doughty (1793-1856) – pittore statunitense